O Herre Gud av Himmelrik är inledningsraden i flera psalmer i 1695 års psalmbok:

 O Herre Gud af Himmelrik, / vi må det alle klaga (1695:)
 O Herre Gud af Himmelrik! / Vår tilflygt är du evinnerlig (1695:)
 O Herre Gud, oändelig = O Herre Gud af Himmelrik, / gif oss nåd til att prisa dig (1695:)
 O Herre Gud af Himmelrik! / Hvad du är mild och miskundelig (1695:)
 O Herre Gud af Himmelrik! / Hur sorgelig må jag klaga (1695:)